Svete gore so žive vsaj 2000 let. Arheološke najdbe lončanine, grobov in rimskih novcev segajo v 1. stoletje. Cerkev Matere Božje je bila na Svetih gorah vsaj že leta 1265, saj se hrib že takrat imenuje Monte Sancte Marie. 1611 je ljubljanski škof Hren posvetil povečano cerkev. Današnjo podobo troladijske bazilike s šestimi stranskimi oltarji svete Ane, svetega Florjana, svetega Antona Puščavnika, Rožnovenske Matere Božje, svetega Frančiška Ksaverija in svetega Izidorja je cerkev dobila 1730. Posvečena je Marijinemu rojstvu. Sem radi prihajajo romarji z obeh strani Sotle.

Župnija Sv. Peter pod Svetimi gorami